Plaats in Indonesië
 Sitimulyo (Piyungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta
 Sitimulyo (Pucakwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java